Рим — населённый пункт в Хорватии, входит в город Бузет.

В 2011 году в нём жило 36 человек.

Демография 

Населённые пункты Истрийской жупании‎